Barbara Hendricks – polityk SPD
 Barbara Hendricks – śpiewaczka klasyczna